Letsch steht für:

 einen Hochzeitsbrauch am Niederrhein, siehe Letsch
 Letsch (Bergisch Gladbach), einen Ortsteil von Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen.

Letsch ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Wilhelm Letsch, Mühlenbesitzer
 Hans Letsch (1924–2015), Schweizer Politiker (FDP)
 Herbert Letsch (* 1928), deutscher Kultur- und Kunstwissenschaftler
 Léon Letsch (* 1927), luxemburgischer Fußballspieler
 Louis Letsch (1856–1940), österreichischer Maler
 Perry Letsch (geb. 1959), deutscher Mundharmonikaspieler
 Thomas Letsch (* 1968), deutscher Fußballtrainer
 Walter Letsch (1895–1965), deutscher Beamter in der Arbeitsverwaltung in der NS-Zeit